Porozovskiy Rayon är en kommun i Belarus.   Den ligger i voblasten Hrodnas voblast, i den västra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Minsk.

Omgivningarna runt Porozovskiy Rayon är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Porozovskiy Rayon är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Källor 

Historiska indelningar i Hrodna voblasć
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll